

Jaborandi est une municipalité de l'État de São Paulo ; 
 Jaborandi est une municipalité de l'État de Bahia.

Plante 
Pilocarpus jaborandi

Homonymie de toponyme